Alexander Iwanowitsch Schalimow (; geboren am 12. April 1917 in Tambow, Russland; gestorben am 4. Februar 1991 in Leningrad) war ein russischer Science-Fiction-Autor und Geologe.

Leben 
Schalimow studierte Geologie an der Staatlichen Bergbau-Universität in Leningrad und nahm danach an mehreren Expeditionen nach Zentralasien, in den Pamir und den Kaukasus, auf die Halbinsel Kola und die Krim, Kamtschatka und die Kurilen teil. Er war Soldat im Großen Vaterländischen Krieg, war in Polen stationiert und diente nach Kriegsende acht Jahre weiter in der Armee. 1953 heiratete er eine Polin.

1956 erschien eine erste Erzählung Schalimows in der Leningrader Jugendzeitung Смена (Smena). Seine erste Science-Fiction-Erzählung Ночь у мазара (Notsch u masara, „Nacht in Masar“) erschien 1959. Schalimows Geschichten bewegen sich dabei oft an der Grenze von Phantastik und realistischer Erzählung. Bis Anfang der 1990er veröffentlichte er einen Roman und über 60 Erzählungen, einige  davon erschienen in deutscher Übersetzung in Verlagen der DDR.

1991 starb Schalimow im Alter von 73 Jahren in Leningrad.

Bibliografie 

 Roman
 Пир Валтасара (1986)

 Erzählungen
 Возвращение последнего атланта  [= Музей Атлантиды] (1961)
 Охотники за динозаврами  [= Охота за динозаврами] (1962)
 Призраки Белого континента  [= Призраки ледяной пустыни] (1962)
 Тайна Гремящей расщелины (1962)
 Пленники кратера Арзахель  [= Пленник кратера Арзахель] (1964)
 Когда молчат экраны (1965)
 Deutsch: Wenn die Bildschirme schweigen. In: Edwin Orthmann (Hrsg.): Das Zeitfahrrad. Neues Leben (Wissenschaftlich-phantastische Erzählungen aus aller Welt), 1974.
 Цена бессмертия (1965)
 Планета туманов (1967)
 Тайна Тускароры (1967)
 Тихоокеанский кратер  [= Тайна атолла Муаи] (1967)
 Приобщение к большинству (1975)
 Стена  [= За «огненной чертой»] (1976)
 Мусорщики планеты (Будни XXII века) (1978)
 Цезарь, наследник Цезаря (1983)
 Эстафета разума (1987)
 Человек, который замедлял и ускорял время (1989)
 Дьяволы сельвы  [= Зелёные дьяволы сельвы] (1990)

 Sammlungen
 Горный компас (1960)
 Тайна Гремящей расщелины (1962)
 Когда молчат экраны (1965)
 На пороге великих тайн (1966)
 Тайна Тускароры (1967)
 Охотники за динозаврами (1968)
 Охотники за динозаврами (1970)
 Цена бессмертия (1970)
 Странный мир (1972)
 Окно в бесконечность (1980)
 Возвращение последнего атланта (1983)
 Тайна атолла Муаи (1986)
 Эстафета разума (1989)
 Охотники за динозаврами (1990)
 Странный мир (1991)
 Охотники за динозаврами (2002)

 Kurzgeschichten
 Медсестра Юсупов или средство от фаланг  [= Медсестра Юсупов и средство от фаланг] (1959)
 Ночь у мазара (1959)
 Горный компас  [= Компас потерян на Эс-Гардане] (1960)
 Из записок геолога (1960)
 Испугал (1960)
 Лёгкая находка (1960)
 Напрямик (1960)
 По дорогам и тропам «дикого» Крыма  [= По дорогам и тропам дикого Крыма] (1960)
 Тигр на ветке (1960)
 Утопающий хватается за кимберлит (1960)
 Хозяин солнечной поляны (1960)
 Беглец (1962)
 Стажировка (1963)
 Всё началось с «Евы» (1964)
 Встреча на старой энергоцентрали  [= Я, Ксанта, Бука и Фома; Ксанта, Бука, Фома и я; Энергоцентраль на равнине] (1964)
 Гвоздь мастера Дубового (1964)
 Медвежья услуга (1964)
 Концентратор гравитации (1965)
 Deutsch: Der Gravitationskonzentrator. In: Krebse greifen an. Kultur und Fortschritt (Krimi Abenteuer Phantastik #57), 1968. Auch in: Lothar Grünewald (Hrsg.): Flug zum Alpha Eridani. Kultur und Fortschritt, 1970.
 Наследники  [= Наследство академика Кики Итуморо] (1966)
 Незваный гость (1966)
 Летающие кочевники. Kapitel 3 (1968)
 Летающие кочевники. Kapitel 7 (1968, mit Виктор Невинский/Wiktor Newinski)
 Путь в никуда (1968)
 Профилактика [Фантастический памфлет] (1969)
 Гость  [= Странный гость] (1971)
 Deutsch: Der Gast. In: Der Weg zur Amalthea. Мир / Das Neue Berlin, 1979.
 Окно в бесконечность (1971)
 Deutsch: Fenster zur Unendlichkeit. In: Herbert Krempien (Hrsg.): Fenster zur Unendlichkeit. Das Neue Berlin, 1974.
 Брефанид [Фантазия на фантастические темы] (1972)
 Краткий предварительный отчёт о путешествии в Антимир [Фантастически ненаучный рассказ] (1972)
 Странный мир  [= Планета стрекоз] (1972)
 Триумф медицины (1972)
 Неудачный эксперимент  [= Ошибка Ноэля Жироду] (1973)
 Кто нажмёт на «стоп-кран»?  [= Вторые тени] (1974)
 Некалиброванный снаряд (1977)
 Эстафета поколений (1977)
 Поиск в Кольце (1981)
 Случай в одном лесу (1981)
 Собрание на чердаке (1981)
 Вестник (1982)
 Бомба замедленного действия (1983)
 Встреча на Аосте (1986)
 Отпущен до особого распоряжения [новогодний рассказ] (1990)
 Перед потопом (1992)

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 355 f.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 859.

Weblinks 
 
 
 Александр Шалимов auf FantLab (russisch) 

Autor
Geologe (20. Jahrhundert)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Literatur (Sowjetunion)
Science-Fiction-Literatur
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Erzählung
Person im Zweiten Weltkrieg (Sowjetunion)
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1917
Gestorben 1991
Mann